Jérôme Bonnet, né le , est un joueur suisse de hockey sur glace.

Carrière en club
Jérôme Bonnet a débuté en Ligue Nationale A avec le Genève-Servette HC en 2003. Jusqu'en 2008, il fait des aller-retour entre la première équipe de Genève et différents clubs de Ligue nationale B auxquels il est prêté. Disputant un match avec le Lausanne Hockey Club le , il se fait couper profondément à la nuque par le patin de son futur coéquipier Zarley Zalapski. Bien qu'impressionnant, l'incident n'a pas eu de conséquences sur la suite de sa carrière.

En 2009, il signe un contrat de deux ans en faveur du Lausanne HC, avant de le rompre et de s'engager la saison suivante en faveur du HC Sierre. Le  il s'engage avec le HC La Chaux-de Fonds. Après 7 saisons dans les montagnes neuchâteloises, Il mettra un terme à sa carrière professionnelle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Genève-Servette HC|| LNA|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| HC Martigny|| LNB|| 29|| 4|| 4|| 8|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="3"| 2006-2007|| HC Viège|| LNB|| 6|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suisse M20|| LNB|| 5|| 0|| 1|| 1|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Genève-Servette HC|| LNA|| 23|| 2|| 1|| 3|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|rowspan="2"| 2007-2008|| Genève-Servette HC|| LNA|| 38|| 1|| 2|| 3|| 6|| 16|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| Lausanne HC|| LNB|| 23|| 8|| 1|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Lausanne HC|| LNB|| 42|| 13|| 15|| 28|| 50|| 23|| 2|| 2|| 4||20 
|-
| 2009-2010|| Lausanne HC|| LNB|| 45|| 7|| 11|| 18|| 64|| 24|| 0|| 2|| 2|| 22
|- 
| 2010-2011|| HC Sierre|| LNB|| 44|| 8|| 12|| 20|| 40|| 4|| 1|| 2|| 3|| 6
|- 
| rowspan="2"| 2011-2012|| HC Sierre|| LNB|| 32|| 9|| 7|| 16|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Lausanne HC|| LNB|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0||15 ||1 ||4 || 5||4 
|- 
| 2012-2013|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 44|| 9|| 27|| 36|| 34|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2013-2014|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 41 || 9 || 12 || 21 || 28 || 11 || 1 || 4 || 5 || 27
|- 
| 2014-2015|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 48 || 12 || 16 || 28 || 22 || 7 || 0 || 1 || 1 || 8
|- 
| 2015-2016|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 43 || 9 || 8 || 17 || 52 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
| 2016-2017|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 46 || 13 || 18 || 31 || 14 || 10 || 2 || 1 || 3 || 4
|- 
| 2017-2018|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 44 ||13|| 18|| 31|| 26 ||5 ||1 ||1 ||2 || 4
|- 
| 2018-2019|| HC La Chaux-de-Fonds|| LNB|| 21 ||5 || 1 || 6|| 6 ||12 ||1 ||3 ||4 || 8
|- 
| 2019-2020|| HC Saint-Imier ||   || 25 ||19 || 21 || 40 || 22 ||4 ||1 ||1 ||2 || 6
|-
| 2020-2021|| HC Vallée de Joux ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Références 

Joueur suisse de hockey sur glace
Naissance à Lausanne
Naissance en septembre 1987
Sportif vaudois
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Viège
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Attaquant de hockey sur glace